Кри́ста Ли Ма́ккарвилл (; урождённая Кри́ста Ли Шарф, ; 10 ноября, 1982, Тандер-Бей, Онтарио, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, ), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2021).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Лейкхед.

Работает учителем в школе Holy Family School (Thunder Bay Catholic District School Board, Тандер-Бей).

Замужем. Муж — Майк Маккарвилл (), тоже кёрлингист, они играли в одной команде на чемпионате Канады по кёрлингу среди смешанных команд (микст) 2005 (см. :en:2005 Canadian Mixed Curling Championship). Поженились 25 августа 2007 в церкви St. Agnes Roman Catholic Church в Тандер-Бее. У них двое детей: Белла (Bella, Isabella, род. 2009) и Келин (Kalin, род. 2012).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Выпускники Университета Лейкхед